Жале́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Ліможа, 23 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Жалеш на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Жалеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез